Het ATP-toernooi van Umag 2012 (met de officiële naam Vegeta Croatia Open Umag 2012) werd gespeeld van 9 tot en met 15 juli 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

De titelverdediger in het enkelspel is de als derde geplaatste Oleksandr Dolgopolov; titelverdedigers in het dubbelspel zijn de als tweede geplaatste Simone Bolelli & Fabio Fognini.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag